René Besse peut désigner :

 René Besse (1891-1947), homme politique français ;
 René Besse (1921-), footballeur français.